Giez puede referirse a:

 Giez es una comuna francesa del departamento de Alta Saboya.
 Giez es una comuna suiza del cantón de Vaud.